Miejscowości w Anglii:
 Nottingham – miasto w regionie East Midlands
 Nottingham – stacja kolejowa w Nottingham, w hrabstwie Nottinghamshire, w Anglii

Miasta w USA:
 Nottingham – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
Gminy w USA:
 Nottingham (ang. Nottingham Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wells
 Nottingham (ang. Nottingham Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Nottingham (ang. Nottingham Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Harrison
 Nottingham (ang. Nottingham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington